Příjmení Byron nosí více různých osobností:

 David Byron (1947–1985) – anglický zpěvák
 George Gordon Byron (1788–1824) – anglický básník, známý jako Lord Byron
 Walter Byron (1894–1971) – kanadský hokejista, brankář

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Byron“

Anglická příjmení